Vormarkt heißen folgende geographische Objekte:

 Vormarkt (Gemeinde Riedau), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Riedau, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Vormarkt (Gemeinde Mauthausen), Ortschaft der Gemeinde Mauthausen, Bezirk Perg, Oberösterreich